Андре́й Ива́нович Зале́ский (; ) — белорусский футболист, защитник мозырской «Славии». .

Карьера

Клубная 
Уроженец города Новогрудка, Залеский начал заниматься футболом в ДЮСШ города Лиды. Первый тренер — В. Ю. Янчаускас.

Профессиональную карьеру начал в минском «Динамо» в 2008 году, выступал за дубль. В сезоне 2009 года дебютировал в чемпионате Беларуси. Перенёс операцию на колене. Два года провёл в аренде в фарм-клубе «Берёза-2010». В 2014 году вернулся в «Динамо», играл в основном составе команды. В конце 2014 покинул «Динамо» по окончании контракта.

В феврале 2015 подписал контракт со «Слуцком». Смог закрепиться в основе, играл на позиции левого защитника или опорного полузащитника. В сентябре-октябре 2015 года не играл из-за травмы. В декабре продлил контракт с клубом. В сезоне 2016 являлся игроком основы, выступал на разных позициях в обороне. В сезоне 2017 был задействован в качестве правого защитника.

2 февраля 2018 года на правах свободного агента подписал контракт с клубом «Динамо-Брест» на один год с возможностью продления ещё на один. В сезоне 2018 нерегулярно появлялся на поле. В январе 2019 года по окончании контракта покинул брестскую команду.

13 февраля 2019 года подписал контракт с минским «Динамо». В сезоне 2019 был запасным игроком, только в июне-июле и сентябре-октябре выходил в стартовом составе. В декабре 2019 года по окончании контракта покинул столичный клуб. 

В январе 2020 года подписал соглашение с казахстанским «Жетысу». В январе 2021 года стало известно, что Залеский вместе с другими белорусскими игроками покинул команду. 

В феврале 2021 года стал игроком «Турана».

В марте 2023 года стал игроком мозырской «Славии».

В сборной 
Выступал за молодёжную сборную Белоруссии.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии (2): 2009, 2014
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2017/18
 Обладатель Суперкубка Белоруссии: 2018

Семья 
В 2016 году женился на своей девушке Анне Голиковой. Младший брат Андрея Алексей тоже профессиональный футболист.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Динамо» (Минск)
 Статистика на Спортс. Ру
 Андрей Залеский (Andrey Zaleski). Защитник футбольного клуба «Динамо-Брест» Прессбол

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Берёза-2010»
Игроки ФК «Слуцк»
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Туран» Туркестан
Игроки ФК «Славия-Мозырь»